Rivière Magpie (Ontario)
 Rivière Magpie (Québec)